

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Wiski – część wsi Drelów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 Wiski – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna 
 Wiski – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska
 Wiski – kolonia w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska